Ilkka Mesikämmen, né le  à Turku en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1988, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 62.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1959-1960 || TPS || SM-sarja
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1960-1961 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 1 || 1 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| 1961-1962 || TPS || SM-sarja
|| 17 || 11 || 3 || 14 || 28 || || || || ||
|-
| 1962-1963 || TPS || SM-sarja
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1963-1964 || TPS || SM-sarja
|| 18 || 3 || 3 || 6 || 22 || || || || ||
|-
| 1964-1965 || TPS || SM-sarja
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || TPS || SM-sarja
|| 19 || 5 || 2 || 7 || 14 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 2 || 3 || 5 || 16 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Ässät || SM-sarja
|| 19 || 2 || 4 || 6 || 10 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Ässät || SM-sarja
|| 22 || 1 || 1 || 2 || 18 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Ässät || SM-sarja
|| 20 || 13 || 6 || 19 || 20 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || TPS || SM-sarja
|| 22 || 3 || 4 || 7 || 14 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || TPS || SM-sarja
|| 32 || 4 || 10 || 14 || 35 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || TPS  || SM-sarja
|| 34 || 1 || 5 || 6 || 44 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || TPS || SM-sarja
|| 36 || 5 || 3 || 8 || 41 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || TPS || SM-sarja
|| 36 || 3 || 6 || 9 || 32 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || TPS || SM-liiga
|| 36 || 3 || 5 || 8 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1976-1977 || TPS || SM-liiga
|| 35 || 3 || 3 || 6 || 24 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1977-1978 || TPS || SM-liiga
|| 28 || 2 || 1 || 3 || 10 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1978-1979 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 30 || 2 || 8 || 10 || 46 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Kiekko-67 Turku || 1. Divisioona
|| 34 || 5 || 10 || 15 || 84 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1943
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur de l'Ässät Pori
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku